Мбому — топоним:

 Мбому — префектура Центральноафриканской Республики.
 Мбому — река в Центральной Африке.
 Мбому (провинция)